In 2002 werd het 98ste Campeonato Carioca gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Rio de Janeiro. De competitie werd georganiseerd door de FERJ en werd gespeeld van 26 januari tot 27 juni. Fluminense werd de kampioen.

De topteams Botafogo, Flamengo, Fluminense en Vasco da Gama speelden niet met hun beste elftal in de Taça Guanabara en Taça Rio, omdat ze ook aan het Torneio Rio-São Paulo 2002 deelnamen. Hierdoor waren de clubs automatisch geplaatst voor de derde fase, ongeacht hun eindstand.

Taca Guanabara

Taça Rio

Totaalstand

Derde fase

Groep A

Groep B

Finale

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Carioca
Braziliaans competitievoetbal 2002